Branchiopolynoe pettiboneae är en ringmaskart som beskrevs av Michiya Miura och Hashimoto 1991. Branchiopolynoe pettiboneae ingår i släktet Branchiopolynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pettiboneae